Tresham steht für

 Tresham (South Gloucestershire), ein Ort in South Gloucestershire in England
 Tresham (Kansas), ein Ort im Cowley County im US-Bundesstaat Kansas

Tresham ist der Familienname folgender Personen:

 Francis G. Tresham (1936–2019), britischer Spieleautor